Les députés de la quatorzième législature du Bundestag sont les députés du Bundestag élus lors des élections fédérales allemandes de 1998 pour la période 1998-2002.

Liste des députés

Annexes

Articles connexes 
 Bundestag
 Élections fédérales allemandes de 1998
 Cabinet Schröder I

14